Die Abkürzung BSchC steht für:
 Berliner Schlittschuhclub, einen Sportverein aus Berlin
 BSchC Preussen, eine ehemalige, mit diesem Verein zusammenarbeitende GmbH

BSCHC